

Patronyme 

 Cécile Auclert (1965-), comédienne, auteur, compositeur, metteur en scène ;
 Hubertine Auclert (1848-1914), militante féministe française pour l'éligibilité et le droit de vote des femmes ;
 Nicolas Auclert (1760-1860), magistrat et homme politique en Berry pendant la Révolution française.

Toponyme 
 Place Hubertine-Auclert, place piétonne dans le  arrondissement de Paris